A The Green Hornet utalhat a következőkre:

 The Green Hornet, rádiójáték (1936)
 The Green Hornet, filmsorozat (1940)
 The Green Hornet Strikes Again!, filmsorozat (1941)
 The Green Hornet, televíziós sorozat (1966–67)
 The Green Hornet, film (1994)
 The Green Hornet, francia rövidfilm (2006)
 Zöld darázs, film (2011)